Cún, een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Baranya
 Cun (lengtemaat), een Chinese en Japanse lengtemaat